Stênio Marcius, autor de centenas de canções, é um compositor brasileiro de música cristã e MPB. Irmão de Edilson Botelho, pastor presbiteriano e também compositor, com quem Stênio tem parceria em várias canções. Suas composições têm sido executadas e regravadas por vários intérpretes da música cristã, como João Alexandre, Leonardo Gonçalves, Luiz Arcanjo, Carol Gualberto, entre outros. De modo geral, sua obra tem sido elogiada e muito bem conceituada, devido à originalidade e ao denso conteúdo bíblico, teológico, poético e musical. . Sua canção mais conhecida é O Tapeceiro, cujos versos discorrem metaforicamente sobre a soberania de Deus.

O livro "Vida e Música" cita sua qualidade e proficiência como compositor.

Discografia
2002: O Tapeceiro
2005: Estima
2008: Canções à meia-noite
2010: A Beleza do Rei
2011: Vida de Criança
2013: Está Consumado
2017: Prelúdio para o Deus Homem

Cantores de música cristã contemporânea do Brasil
Naturais de Boa Vista (Roraima)
Compositores de música cristã contemporânea